Feuerschiff steht für:
 Feuerschiff, eine Navigationshilfe in der modernen Schifffahrt
 ein mittelalterliches Kriegsschiff, siehe Dromone
 ein Schiff, das zu militärischen Zwecken angezündet wird, siehe Brander

Das Feuerschiff steht für:
 Das Feuerschiff, eine 1960 erschienene Erzählung von Siegfried Lenz
 Das Feuerschiff (1963), deutscher Spielfilm von Ladislao Vajda
 Das Feuerschiff (2008), deutscher Fernsehfilm von Florian Gärtner

Siehe auch: